Rocko steht für:
 Rocko, Protagonist der US-amerikanischen Zeichentrickserie Rockos modernes Leben
 Rocko (Rapper) (* 1979 als Rodney Ramone Hill), US-amerikanischer Rapper

Siehe auch:  
 Rocco
 Rockow
 Roco